Název Sutice má více významů:

 Sutice – část obce Slaná v okrese Semily
 Sutice (přírodní památka) – přírodní památka poblíž obce Tymákov v okrese Plzeň-město
 Sutice (přírodní rezervace) – přírodní rezervace poblíž obce Verměřovice v okrese Ústí nad Orlicí